Atlantic kan syfta på:

 Atlantic, Iowa – en stad i Cass County, i Iowa
 Atlantic, Pennsylvania – en ort i Crawford County, i Pennsylvania
 Atlantic Records – ett amerikanskt skivbolag
 Atlantic förlag – ett svenskt serietidningsförlag
 Atlantic Championship – en baseball-liga i USA
 The Atlantic Monthly – en amerikansk tidskrift
 Virgin Atlantic Airways – ett brittiskt flygbolag
 Atlantic Airways – Färöarnas nationella flygbolag
 Atlantic Airlines – ett numera nedlagt flygbolag från Nicaragua
 Atlantic Container Line – ett rederi
 Austin A90 Atlantic – en bilmodell från Austin
 Atlantic Film – en filmdistributör
 Atlantic Division (National Basketball Association) – en division inom både basket i USA
Atlantic Division (National Hockey League) – en division inom både  ishockey i USA
 Atlantic City – en stad i USA
 Atlantic County – ett county i USA

Se även 
 Atlantica (olika betydelser)